Ма́рсово поле () — общественный парк в 7-м округе Парижа, между Эйфелевой башней с северо-запада и Военной школой с юго-востока. Находится в западной части города, на левом берегу Сены.

История 
В 1751 году Людовик XV принял решение о создании Военной школы для мальчиков из обедневших аристократических семей. Открытая обширная территория перед зданием новой школы была названа Марсовым полем в честь бога войны Марса и использовалась как военный плац и для парадов. Именно здесь была торжественно принесена присяга первой французской конституции 14 июля 1790 года, здесь происходили события народного восстания 17 июля 1791 года.

В 1783 году физики Жак Шарль и братья Робер проводили на Марсовом поле первые опыты по аэростатике. В 1784 году один из пионеров воздухоплавания Бланшар впервые совершил управляемый полёт на воздушном шаре.

После Великой революции на Марсовом поле устраивались патриотические праздники. С 1833 по 1860 год проводились скачки. С 1867 года здесь стали регулярно проводиться всемирные выставки.

Галерея

Литература 
 

Сады и парки Парижа
VII округ Парижа
История Парижа